Bałkany – region w południowej Europie
 Półwysep Bałkański – półwysep, nazywany skrótowo „Bałkanami”
 Bałkan – system gór fałdowych na Półwyspie Bałkańskim
 Bałkan – wieś w Bułgarii
 Stara Płanina – pasmo górskie o obocznej nazwie Bałkany

Miejscowość w Polsce:
 Bałkany – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osieczna

Dzieła:
 Bałkany – film z 1936 roku